Velika nagrada Monaka 1996 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 19. maja 1996.

Dirka, ki je večinoma potekala po mokri progi, je znana po tem, da so ciljno črto prečkali le trije dirkači, s čimer je bil postavljen rekord za najmanjše število dirkačev, ki so končali neko dirko Formule 1. Zmagal je Olivier Panis v Ligierovem dirkalniku, drugi je bil David Coulthard iz moštva McLaren-Mercedes, tretji pa Johnny Herbert iz moštva Sauber, ki je s tem osvojil svoje edine točke v sezoni. Na četrto mesto je bil uvrščen drugi dirkač Sauberja Heinz-Harald Frentzen, ki je krog pred koncem dirke zapeljal dirkalnik v bokse. Točke sta osvojila še finska dirkača Mika Salo in Mika Häkkinen, ki sta odstopila pet krogov pred koncem dirke, ko je Salo trčil v dirkalnik Eddieja Irvina, Häkkinen pa v Salov dirkalnik. Irvine, ki je za Salom i Häkkinenom zaostajal dva kroga, je bil uvrščen na sedmo mesto, saj je prevozil 68 krogov, kar je bilo po koncu dirke najmanjše zadostno število krogov za uvrstitev. Dirka se je končala po 75 krogih, namesto po načrtovanih 78 krogih, saj je bila dosežena časovna omejitev, ki je v Formuli 1 dve uri.

Panis je na tej dirki dosegel svojo prvo in edino zmago v Formuli 1. Hkrati je bila ta zmaga zadnja za moštvo Ligier in prva za dirkalnik, ki ga je poganjal motor podjetja Mugen Motorsports. Panis je bil do zmage Pierra Gaslyja na Veliki nagradi Italije 2020 zadnji francoski dirkač, ki je zmagal na dirki Formule 1.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:20,356
|
|-
! 2
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:20,866
| +0,510
|-
! 3
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:20,918
| +0,562
|-
! 4
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:21,067
| +0,711
|-
! 5
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:21,460
| +1,104
|-
! 6
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:21,504
| +1,148
|-
! 7
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:21,542
| +1,186
|-
! 8
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:21,688
| +1,332
|-
! 9
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:21,929
| +1,573
|-
! 10
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:21,963
| +1,607
|-
! 11
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:22,235
| +1,879
|-
! 12
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 1:22,327
| +1,971
|-
! 13
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 1:22,346
| +1,990
|-
! 14
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:22,358
| +2,002
|-
! 15
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:22,460
| +2,104
|-
! 16
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 1:22,519
| +2,163
|-
! 17
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:22,682
| +2,326
|-
! 18
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Minardi-Ford
| 1:22,684
| +2,328
|-
! 19
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:23,350
| +2,994
|-
! 20
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 1:24,976
| +4,620
|-
! 21
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 1:25,059
| +4,703
|-
! 22
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
| 1:25,393
| +5,037
|}

Dirka 

|-
! 1
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 75
| 2:00:45,629
| 14
| 10
|-
! 2
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 75
| + 4,828 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 75
| + 37,503 s
| 13
| 4
|-
! 4
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 74
| Umik
| 9
| 3
|-
! 5
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 70
| Trčenje
| 11
| 2
|-
! 6
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 70
| Trčenje
| 8
| 1
|-
! 7
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 68
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 66
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 60
| Vzmetenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 60
| Trčenje/El. sistem
| 21
|  
|-
! Ods
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 40
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 30
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 9
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 5
| Prenos
| 17
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 3
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 2
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 0
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 0
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 0
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Minardi-Ford
| 0
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 0
| Zavrten
| 12
|  
|-
! DNS
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
|  
| Poškodovan
| 22
|  
|}

Opombe 
 Edina zmaga: Olivier Panis

Formula 1 sezona 1996
1996